Arches puede referirse a: 

 Arches, comuna francesa de Cantal.
 Arches, comuna francesa de Vosgos.
 Parque nacional Arches, parque natural situado en Utah.
 Cúmulo Arches, grupo de estrellas densamente poblado.